Johnny Bravo (1997–2004) – amerykański serial animowany, którego głównym bohaterem jest tytułowy Johnny Bravo, mieszkający wraz ze swoją matką w fikcyjnym mieście Aron City.

Spis odcinków

Linki zewnętrzne 
 
 

Amerykańskie telewizyjne seriale animowane
Bravo, Johnny
Telewizyjne seriale animowane Hanny-Barbery
Produkcje Cartoon Network
Seriale telewizyjne emitowane od 1997
Seriale telewizyjne zakończone w 2004
Seriale animowane emitowane w Telewizji Polsat